Пару́йр Апетна́кович (Павел Петрович) Матевося́н (; 12 апреля 1907, Эриванская губерния — 27 июня 1983, Москва) — советский хозяйственный и государственный деятель, директор сталинградского завода «Красный Октябрь», Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 12 апреля 1907 года в селе Дагарли Александропольского уезда Эриванской губернии (ныне  Армении) в многодетной семье рабочего-железнодорожника. Уже в 15 лет начал трудиться рабочим на Закавказской железной дороге.

Образование 
В 1924 году Паруйр Матевосян поступил на рабфак в Ереване. Окончив его в 1927 году, тогда же поступил на физико-математический факультет Ленинградского государственного университета. В 1929 году, когда в связи с «шахтинским делом» Ленинградский горный институт объявил донабор, П. Матевосян оказался среди переведённых на его металлургический факультет. В 1931 году факультет в рамках реорганизации вуза был переведён в Свердловский металлургический институт, который он и окончил в результате в 1933 году, получив квалификацию инженера-металлурга.

Начало карьеры 
После окончания института П. А. Матевосян работал начальником смены листопрокатного цеха на Алапаевском, а затем Верх-Исетском металлургическом заводе.

В августе 1934 года его перевели на сталинградский металлургический завод «Красный Октябрь». В течение четырёх лет работал сменным инженером, мастером-прокатчиком, а затем начальником смены листопрокатного цеха. С сентября 1938 по март 1940 года работал секретарём Краснооктябрьского райкома ВКП(б).

В марте 1940 года назначен главным инженером (фактически первым заместителем директора) завода «Красный Октябрь». На этом посту П. А. Матевосян активно занялся модернизацией производства и внедрением новых технологий. К 1941 году завод стал одним из крупнейших предприятий страны по производству качественных и специальных сталей.

Военные годы 
В первый период Великой Отечественной войны на «Красном Октябре» было налажено производство броневой, подшипниковой и прочих сталей специального назначения, в том числе для знаменитого танка Т-34. Завод выпускал 32 наименования военной техники: гвардейские миномёты «Катюша», танковые корпуса, противотанковые ежи, каски и др. За успешное выполнение военных заказов П. А. Матевосян был награждён орденом Трудового Красного Знамени

В 1942 году П. А. Матевосяну пришлось заниматься эвакуацией рабочих, их семей, заводского оборудования в Челябинск и Новокузнецк.

12 января 1943 года, ещё до завершения Сталинградской битвы, народным комиссаром чёрной металлургии И. Ф. Тевосяном был подписан приказ о назначении П. А. Матевосяна директором Сталинградского ордена Ленина металлургического завода «Красный Октябрь». 2 февраля 1943 года генерал-майор С. С. Гурьев символически передал новому директору территорию завода, которым он в дальнейшем бессменно руководил 29 лет (до 30 марта 1972 года).

В 1943 году полностью разрушенный завод пришлось восстанавливать из руин. 15 мая 1943 года Государственный комитет обороны принял постановление о восстановлении металлургического завода «Красный Октябрь», для этих целей выделен 1 миллиард рублей, в Сталинград направлены крупные строительные организации. В результате уже 31 июля 1943 года восстановленная мартеновская печь произвела первую плавку. За заслуги в обеспечении Рабоче-крестьянской Красной армии армии и Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны завод, возглавляемый П. А. Матевосяном, был награждён в 1943 году орденом Отечественной войны I степени. В 1948 году за успешное восстановление завода и в связи с 50-летием со дня основания завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Сам П. А. Матевосян за успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны был награждён в 1945 году орденом Ленина.

Мирное время 
В годы дальнейшего руководства П. А. Матевосяна завод занял ведущее место среди производителей сталей специального назначения, востребованных в автомобилестроении и авиационной промышленности, химическом и энергетическом машиностроении, нефтеперерабатывающей промышленности, оборонно-промышленном комплексе. Завод первым в отрасли перешёл на новую систему планирования и экономического стимулирования, за что был награждён Дипломом I степени Министерства чёрной металлургии (постановлением от 29 марта 1968 года).

За время его руководства в Волгограде были построены: Дом Техники, Дворец культуры имени Ленина, профилакторий (теперь геронтологический санаторий), Металлургический техникум, крупнейший в Европе открытый плавательный бассейн «Искра» (ныне «Волга», база Российской Федерации по плаванию), несколько гостиниц, огромное количество жилых домов, детских садов, яслей и школ, две больницы, поликлиника и др.

П. А. Матевосян стал инициатором создания одного из первых в стране музеев промышленного предприятия (1964).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии чёрной металлургии, Паруйру Апетнаковичу Матевосяну присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В течение 20 лет П. А. Матевосян являлся депутатом областного и городского советов, членом обкома КПСС и бюро горкома КПСС, делегатом ХХ и ХХШ съездов КПСС.

С 1972 по 1978 год исполнял обязанности директора бюро международной (по линии Совета экономической взаимопомощи) организации «Интерметалл». Шесть лет проработал в Будапеште. Вернувшись из Венгерской Народной Республики, проживал с семьёй в Москве. Был персональным пенсионером союзного значения.

П. А. Матевосян явился основателем трудовой династии: сегодня на заводе работают его племянники.

Скончался в Москве 27 июня 1983 года на 76-м году жизни. Похоронен на Хованском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 четыре орденами Ленина
 орден Октябрьской революции
 три ордена Трудового Красного Знамени
 медаль «За трудовое отличие».
 медаль «За оборону Сталинграда»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За восстановление предприятий чёрной металлургии юга»

В его честь на территории завода установлена мемориальная доска. Ежегодно в профессиональный праздник, День металлурга, передовикам производства присуждается премия имени Матевосяна. В 2004 году в посёлке металлургов, в котором жил П. А. Матевосян, названа улица в его честь.

Примечания

См. также 
 Герои Социалистического Труда Волгоградской области

Ссылки 

 Усачёва И. И. Красный директор «Красного» // Стрежень: Научный ежегодник / Под ред. М. М. Загорулько. — Вып. 4. — Волгоград: Государственное учреждение «Издатель», 2004. — С. 489—492.
 Фирсова Е. А. Секрет успеха «красного директора» Красного // Экскурс в историю армянской культуры города-героя Волгограда: дайджест / Сост. В. П. Копанева; ред. В. Ю. Зоткина; ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 11. — Волгоград, 2012. — С. 22—24.
 Аршимова Д. Отец был большим любителем книг и обожал классическую музыку // Красный Октябрь. — № 24 (2693). — 10.07.2013.
 Он создал управленческую культуру и деловой имидж волгоградской металлургии // Информационное агентство «Высота 102.0». — 11.04.2007.

Выпускники вузов Екатеринбурга
Металлурги СССР
Похороненные на Хованском кладбище
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС